Schottlaender oder Schottländer ist eine Bezeichnung für

 Einwohner von Schottland, selten gebräuchlich, siehe Schotten (Ethnie)
 Einwohner von Alt Schottland bei Danzig, häufige Namensherleitung 
 Schottländer (Familie), jüdische Familie im ehemaligen östlichen Deutschen Reich

 Familienname
 Arnold Schottländer (1854–1909), deutscher Schachmeister
 Bernhard Schottländer (1895–1920), deutscher Politiker und Journalist
 Julius Schottländer (1835–1911), deutscher Gutsbesitzer und Philanthrop
 Leopold Schottlaender (1860–1919), deutscher Kaufmann und Verleger
 Löbel Schottländer (1809–1880), deutscher Unternehmer und Philanthrop
 Paul Schottländer (1870–1938), deutscher Wissenschaftler und Unternehmer
 Rudolf Schottlaender (1900–1988), deutscher Philosoph, Altphilologe, Übersetzer und Publizist
 Salo Schottlaender (1844–1920), deutscher Verleger
 Stefan Schottlaender (1928–1991), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

 Verlage
 Verlagsbuchhandlung von S. Schottlaender, belletristischer Verlag in Breslau 1876–1919, siehe Schlesische Buchdruckerei

 L. Schottlaender & Co., Verlag für Textil- und Handelswesen in Berlin 1886–1936
 S. Schottlaenders Schlesische Verlags-Anstalt, belletristischer Verlag in Berlin 1906–1935, siehe Schlesische Verlags-Anstalt

Siehe auch:
 Schottlander